Nicolas Carrega est un artiste peintre, graveur, sculpteur, cartonnier de tapisseries, concepteur de vitraux et médailleur français né le  à Bonifacio (Corse), mort le  à Viroflay (Yvelines).

Biographie 
À compter de 1921, date où ses parents sont appelés à habiter Le Havre, la vie de Nicolas Carrega se partage entre le port normand et la Corse que la famille rejoint pendant les vacances d'été. C'est en 1938 qu'il s'installe définitivement au 4, square Vauban à Viroflay et qu'il commence à peindre, fréquentant les Académies libres de Montparnasse et les cours de dessin de la ville de Paris, puis devenant professeur de dessin à Versailles et chef d'atelier I.U.T. à l'Université de Paris. Nicolas Carrega est également membre du jury du Prix Victor-Chocquet.

Résolument figuratif dans les années 1950, situé pour cela dans le groupe de la Jeune Peinture, ses toiles, mais aussi ses gravures, présentent alors dans un esprit misérabiliste des thèmes liés à la vie portuaire ou d'inspiration religieuse. il s'orientera ensuite progressivement vers une abstraction lyrique non éloignée de Pierre Soulages. Pierre Dehaye ne manque pas d'établir une relation entre ce basculement de Carrega vers l'abstraction et son intérêt pour le travail de la médaille : .

Œuvres

Portraits en médailles de bronze (Monnaie de Paris)

Contributions bibliophiliques 
 Sous la direction de Philippe Cara Costea, Sujet n°5 - Autoportraits, portefeuille de sérigraphies originales (dix autoportraits sérigraphiés par Philippe Cara Costea, Nicolas Carrega, Paul Collomb, Daniel du Janerand, Bernard Lorjou, Yvonne Mottet, Orlando Pelayo, Claude Roederer, Gaëtan de Rosnay et Claude Schürr), deux cents exemplaires numérotés, Jeune Peinture, 1951.
 Roger Caillois de l'Académie française, Malversations, quatre empreintes gravées sur vélin d'Arches et rehaussées à la main par Nicolas Carrega, trente quatre exemplaires numérotés, André de Rache, Bruxelles, 1975.

Expositions

Expositions personnelles

Expositions collectives

Réception critique 
  - Gérard Xuriguera
  - Dictionnaire Bénézit

Prix et distinctions 
 Médaille du Mérite et dévouement français.
 Chevalier de l'Ordre des Palmes académiques.
 Prix Germain-Pilon 1977.

Conservation

Musées

Canada 
 Musée national des Beaux-Arts du Québec, Québec.

France

Grèce 
 Pinacothèque nationale d'Athènes.

Italie 
 Casa della cultura, Livourne.

Pologne 
 Muzeum sztuki medalierskiej, Wroclaw.

Suisse 
 Musée d'art de Pully (Suisse).

Collections publiques

Algérie 
 Hôtel de ville d'Annaba.
 Mairie de Constantine, Au cabanon, huile sur toile 114x162cm, vers 1957.

Belgique 
 Consulat de France, Gand.

États-Unis 
 Représentation permanente de la France auprès de l'Organisation des Nations unies et des organisations internationales, New York, Verrerie aux mouettes, huile sur toile, 146x114cm, 1960.

France

Églises

Fresques murales 
 Lycée La Bruyère, Versailles, Scènes corses autour de la fontaine, fresque 179x498cm, 1948.

Sépulture 
 Cimetière du Montparnasse (26 division), sépulture de Roger Caillois, de l'Académie française : .

Références

Annexes

Bibliographie 
 Jean-Albert Cartier, Carrega, Pierre Cailler éditeur, 1956.
 Henri Chopin, Études poétiques pour les peintres James Guitet, Gianni Bertini, Pierre Gastaud et Nicolas Carrega, Bulletin de Cinquième saison, automne 1962.
 Roger van Gindertael, Nicolas Carrega, édité par Galerie A.G. Université, Paris, 1963.
 Yvonne Goldenberg, Carrega à la Monnaie de Paris, Monnaie de Paris/Imprimerie nationale, 1983.
 Gérard Xuriguera, Regard sur la peinture contemporaine, Arted, 1983.
 Pierre Dehaye, Jean Poucet et Gérard Xuriguera, Carrega à la Monnaie de Paris, Imprimerie nationale, Paris, 1983.
 Patrick-F. Barrer, L'histoire du Salon d'Automne de 1903 à nos jours, Arts et Images du Monde, 1992.
 Françoise Woimant, Marie-Cécile Miessner et Anne Mœglin-Delcroix, De Bonnard à Baselitz, estampes et livres d'artistes, B.N.F., 1992.
 Lydia Harambourg, L'École de Paris, 1945-1965 - Dictionnaire des peintres, Éditions Ides et Calendes, Neuchâtel, 1993.
 Emmanuel Bénézit, Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, Gründ, 1999.
 Jean-Pierre Delarge, Dictionnaire des arts plastiques modernes et contemporains, Gründ, 2001.
 Eric Mercier, Années 50: la Jeune Peinture, 2 volumes. Vol. 1: L'alternative figurative. Vol. 2: Panorama de la Jeune Peinture, ArtAcatos éditeur, 2010.
 Pierre-Claude Giansily, Histoire de la peinture en Corse aux XIXe et XXe siècles, suivie du Dictionnaire des peintres corses, Éditions Colonna, Ajaccio, 2010.
 Pierre-Claude Giansily, Bonifacio, la cité des falaises vue par les peintres, 1840-2000, Éditions Albiana, 2013.

Liens externes 
 
 
 Site de l'association Les amis de Nicolas Carrega

Naissance en février 1914
Naissance à Bonifacio
Décès en janvier 1993
Décès à Viroflay
Personnalité liée à la Corse
Peintre français du XXe siècle
Graveur français du XXe siècle
Médailleur français
École de Paris
Peintre expressionniste français
Peintre abstrait français
Chevalier des Palmes académiques
Vitrail
Décès à 78 ans